El nombre Chirripó puede corresponder a:

 El Cerro Chirripó, máxima elevación de Costa Rica, en la cordillera de Talamanca.

El nombre de tres ríos de Costa Rica:
 El río Chirripó Norte, afluente del río Colorado, en la vertiente del Mar Caribe de Costa Rica.
 El río Chirripó Atlántico, en la vertiente del Mar Caribe de Costa Rica.
 El río Chirripó Pacífico, en la vertiente del Océano Pacífico de Costa Rica.

El corregimiento de Chirripó, unidad administrativa del reino de Guatemala en el siglo XVII.
El distrito de Chirripó, unidad administrativa de Costa Rica.

El pueblo de San Mateo de Chirripó, reducción indígena de la Tierra Adentro, en Costa Rica.